Cămilă
Camila (telenovelă)
Camila (nume) nume spaniol
Camila (formație), formație mexicană de muzică pop